Povratak kralja, treći svezak romana Gospodar prstenova J. R. R. Tolkiena
 Povratak kralja (1980), animirani film iz 1980., temeljen na knjizi
 Gospodar prstenova: Povratak kralja (2003), film Petera Jacksona iz 2003.
 Gospodar prstenova: Povratak kralja (igra), videoigra temeljena na knjizi